Einar Ström eller Strøm kan syfta på:

* Einar Ström (1889–1962), svensk företagsledare
 Einar Ström (1905–1969), finländsk-svensk konstnär och författare
 Einar Strøm (1885–1964), norsk gymnast
 Einar Strøm (född 1945), norsk politiker